Roma Volley ist der Name folgender Volleyballvereine:

 Roma Volley, früherer Name von Piaggio Roma, Volleyballverein in Rom
 M. Roma Volley, Volleyballverein in Rom